ciò che è pertinente all'antico popolo dei sumeri
 lingua sumera